Шалом:
 Шалом — слово на івриті, що означає мир.
 «Шалом» — єврейський тижневик, видаваний в Туреччині.
 «Шалом, Україна!» — фестиваль єврейської культури та мистецтва в Україні.
 «Шалом» — державний єврейський театр у Москві.

 Прізвище
 Сільван Шалом (н. 1958) — міністр закордонних справ уряду Ізраїлю.

Див. також 
 Шалом алейхем